Kavka ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Kavka (* 1967), deutscher Moderator und Journalist
 Peter Kavka (* 1990), slowakischer Fußballspieler
 Gregory Kavka (1947–1994), Philosoph

Siehe auch:
 Kafka (Begriffsklärung)
 Kaffka
 KAFVKA